

Personnalités 
 , né Robert Grant, membre d'ISKCON
 Robert Grant (animateur) (1914-1968) animateur et artiste de BD Disney
 Robert Grant (astronome) (1814–1892), astronome écossais
  (né en 1965), joueur de cricket anglais
  (né en 1936), animateur radio, pasteur
  (né en 1990), footballeur au Scunthorpe United
 Robert Grant (homme politique) (1779–1838), homme politique et avocat britannique
 , homme politique du Kansas
 Robert Grant (1854-1935), bucheron et homme politique de Colombie-Britannique (Canada)
  (1852–1940), romancier américain et juge de Boston
  (1837–1874), récipiendaire de la croix de Victoria
  (1905–1998), membre du Congrès américain représentant l'Indiana
 Robert Edmond Grant (1793–1874) zoologue britannique, détenteur de la chaire d'anatomie comparée à l'University College London
  (1860–1930), homme politique de l'Ontario (Canada)
  (1862–1950), directeur de l'United States Mint
  (1917-2014), théologien américain et historien de la religion
  (1926–2012), membre républicain de la Chambre des représentants du Wyoming
  (né en 1948), économiste américain
  (1814–1892), marchant et homme politique de Nouvelle-Écosse (Canada) d'origine écossaise
  (1819–1862), homme politique new-yorkais
 , réalisateur et scénariste canadien
 , auteur et producteur britannique de télévision

Personnages de fiction 
 Capitaine Robert Grant, personnage de Jules Verne qui apparaît dans le roman Les Enfants du capitaine Grant et dans L'Île mystérieuse.

Voir aussi